Нордюр-Мула (исл. Norður-Múlasýsla) — сисла на северо-востоке Исландии, в составе региона Эйстюрланд. Площадь 10568 км² (вторая по величине после Сюдюр-Тингейар). В сислу входят общины Вопнафьордюр, ,  и частично Ланганесбигд. Наиболее крупные поселения: Вопнафьордюр, Эгильсстадир и Федлабейр.

География 
Эта сисла расположена на северо-востоке Исландии. Здесь холодный климат зимой и умеренный летом. Территория занимает площадь 10 568 квадратных километров.

История 
В регионе находился один из трёх юридических и политических центров Восточного двора (исл. Austfirðingafjórungur) во времена Исландского Содружества.

Примечания 

Сислы Исландии